«Артур Ньюман, профессионал гольфа» () — художественный фильм режиссёра Данте Ариола. В главных ролях снялись Колин Ферт и Эмили Блант.

Мировая премьера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 10 сентября 2012 года. Премьера фильма в США состоялась 26 апреля 2013 года.

Сюжет 
Бывший профессиональный игрок в гольф Уоллес Эйвери (Колин Ферт) борется со скукой, депрессией и ведет жизнь, от которой он мечтает сбежать. Попав в ловушку на нелюбимой работе менеджера по обслуживанию в FedEx, он не находит утешения в своем неудачном первом браке или нынешних отношениях со своей девушкой Миной (Энн Хеч). Он даже отдалился от своего сына-подростка Кевина (Лукас Хеджес), который обижен на него. Отчаявшись, Уоллес решает, начать новую жизнь.

Инсценировав собственную смерть, он получает поддельный паспорт и новую личность — профессионального гольфиста по имени «Артур Ньюман». Покинув Флориду, «Артур» направляется в Терре-Хот, чтобы начать работать в качестве профессионального гольфиста в клубе. По пути он встречает красивую, но взбалмошную юную воровку. Он отвозит её в больницу после того, как она упала возле бассейна его мотеля после почти смертельной дозы сиропа от кашля, смешанного с морфином. Шарлотта Фицджеральд (Эмили Блант) сбежала из дома в Дареме и путешествует под вымышленным именем — своей сестры-близнеца, страдающей шизофренией, Микаэлы или «Майк».

Артур и Майк становятся попутчиками по пути в Индиану. Майк придумывает игру, в которой они замечают интересные пары, проникают в их дома, одеваются в их одежду и притворяются хозяевами. Без ведома Артура Майк ворует вещи, в качестве сувениров, после каждой игры. Тем временем Кевин заводит дружбу с бывшей девушкой своего отца Миной. Вместе они изо всех сил пытаются понять человека, который их бросил.

Прежде чем они достигают пункта назначения, Артур просит Майк остаться с ним в Терре-От, и начать новую жизнь вместе. Майк, кажется, обеспокоена предложением Артура. Позже выяснилось, что Шарлотта боится унаследовать шизофрению. Артур успокаивает её.

В ролях 

 Колин Ферт — Артур Ньюман / Уоллес Эйвери
 Эмили Блант — Микаэла Фицджеральд / Шарлотта Фицджеральд
 Энн Хеч — Мина Кроули
 Дэвид Эндрюс — Фред Уиллоуби
 Стив Колтер — Оуэн Хэдли
 Питер Юрасик — водитель автобуса
 Майкл Бизли — полицейский
 Лукас Хеджес — Кевин Эйвери
 М. Эммет Уолш — Зазек

Производство 
Съёмки прошли в Северной Каролине, включая города Роли, Дарем, Грейам, Уилмингтон и Фэрмонт в 2011 году.

Приём критиков 
Фильм получил неоднозначные отзывы. На Metacritic средневзвешенная оценка составляет 42 из 100, на основе 23 рецензий, что указывает на «смешанные или средние отзывы». На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 20 % на основе 49 отзывов.

Примечания

Ссылки 

 

Фильмы по алфавиту
Фильмы 2012 года
Фильмы США 2012 года
Фильмы на английском языке
Комедийно-драматические фильмы